Горацио — мужское имя, образованное от имени поэта Горация, а также производные от него:

 Горацио (персонаж) — друг Гамлета.
 Горацио (остров) — маленький островок в Гвинейском заливе Атлантического океана.
 Горацио Нельсон — командующий британским флотом, вице-адмирал.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки